Der Ausdruck Rüttelmaschine bezeichnet
Rüttelplatte, motorbetriebene Verdichtungsmaschine
Rüttelautomat, Stapelautomat in der Papierverarbeitung
Rüttler, siehe Vibrator (Technik)